Вязовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, СССР и Российской Федерации.

Список

Существующие 
 Вязовская волость — в Псковской области

Исторические 
 Вязовская волость — в составе Черноярского уезда Астраханской губернии.
 Вязовская волость — в составе Павлоградского уезда Екатеринославской губернии. 
 Вязовская волость — в составе Черкасского уезда Киевской губернии. 
 Вязовская волость — в составе Грайворонского уезда Курской губернии. 
 Вязовская волость — в составе Старооскольского уезда Курской губернии. 
 Вязовская волость — в составе Нижегородского уезда Нижегородской губернии. 
 Вязовская волость — в составе Великолукского уезда Псковской губернии. 
 Вязовская волость — в составе Вольского уезда Саратовской губернии. 
 Вязовская волость — в составе Саратовского уезда Саратовской губернии.

См. также 
 Вязовская